Mengzi Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mengzi (socken i Kina, Sichuan), 
 Mengzi (socken i Kina, Chongqing), 

Robotskapade Kinaförgreningar